

Patronymes 

 Castello Holford (1844-1905), auteur américain
 Michael Holford (né en 1982), rugbyman anglais

Autres 
 Holford est le nom d'une localité située dans le Somerset en Angleterre.